Caroline Charlotte Mariane af Mecklenburg-Strelitz (10. januar 1821 – 1. juni 1876) var datter af Huset Mecklenburg-Strelitz og blev kronprisesse af Danmark som anden hustru til (senere) kong Frederik 7.

Biografi 

Hertuginde Mariane af Mecklenburg-Strelitz var født i Neustrelitz, som datter af storhertug Georg af Mecklenburg-Strelitz og hans hustru den hessiske prinsesse Marie af Hessen-Kassel, som igen var søster til landsgreve Vilhelm af Hessen som var kong Christian 8.s svoger. Christian havde efter sønnens separation fra prinsesse Vilhelmine Marie ønsket at få kronprins Frederik 7. gift på ny, hvorfor han blev opmærksom på den tyveårige Mariane, som i forvejen var blevet undervist i dansk af digteren Christian Winther. Frederik var 33. De to blev gift i Neustrelitz den 10. juni 1841, og den 21. juni kom de til Danmark med linjeskibet Christian 8, for dagen efter at afholde et festligt indtog i København.

Tidligt viste ægteskabet sig dog at være ulykkeligt, hovedsageligt som følge af kronprinsens hidsige temperament, overdrevne druk og skamløse skørtejægeri. Den lille uerfarne prinsesse, der blev beskrevet som uforbederlig genert og nervøs, manglede evnen til at udøve en beroligende indflydelse på sin mand, og snart opstod der rygter om at hun ikke trivedes på Odense Slot hvortil kronprinsen var flyttet efter faren blev konge. I foråret 1844 besøgte prinsessen sine forældre i Tyskland, og nægtede siden at vende tilbage til Danmark. Skilsmissen blev fuldgyldigt den 30. september 1846. I skilsmissedokumentet som blev offentliggjort i Kollegietidende hed det at: Skilsmissen skyldtes Prinsessens nedarvede sygelighed og nedbrudte helbred, og at Kronprinsen kun ugerne indvilligede i skilsmissen, som han hjertelig beklagede. Sandheden var snarere at prinsessen var blevet fuldstændig nedkørt af sin ægtemands vilde og uudholdelige levevis, mens kronprinsen på sin side var glad for igen at kunne optage forbindelsen til Louise Rasmussen.

Mariane beholdte sine titler efter skilsmissen og fortsatte et tilbagetrukkent og stille liv i Neustrelitz. Hun omtalte kun sjældent sin tidligere mand, undtagelsesvis når danske besøgende var forbi, i hvilke forbindelse hun så udtalte: ”Han var alt for bizar!”

Hun døde i Neustrelitz i 1876 og ligger begravet i . I Danmark var hun kendt som Prinsesse Mariane.

Anetavle

Noter

Litteratur

Eksterne henvisninger 

Prinsesser fra Danmark
Huset Mecklenburg
Huset Oldenburg
Personer fra Neustrelitz
Personer i Dansk Biografisk Leksikon